Кокпектинский внешний округ — административно-территориальная единица в составе Омской области Российской империи, созданная в 1844 году царской администрацией на основании «Устава о сибирских киргизах» (1822).

В 1851 году Кокпектинский внешний округ включал в себя 15 волостей, в составе которых насчитывалось 106 аулов и 15019 дворов. Округом правил ага-султан.

В 1854 году была образована Семипалатинская область. Округ вошёл в её состав как Кокпектинский округ.

Согласно указу императора Александра II «О пре­об­ра­зо­ва­нии управ­ле­ния Кир­гиз­ски­ми сте­пя­ми Орен­бург­ско­го и Си­бир­ско­го ве­домств и Ураль­ским и Сибирским ка­зачь­и­ми вой­ска­ми» от а, Кокпектинский округ был преобразован в Кокпектинский уезд. Год спустя, в 1869 году Кокпектинский уезд был расформирован, а его территория присоединена к Семипалатинскому уезду.

Волости 
Ведомость о  состоянии волостей Кокбектинского округа 1841 г.

Старшие султаны 
 Қисық Тезеков (род Кенже — Мұрын) 1844—1850
 Әлімхан Тлеубердин

Примечания

Литература 
 

Исторические области Казахстана
История Восточно-Казахстанской области
Внешние округа